Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (* 23. Oktober 1814 auf Schloss Gottorf, Schleswig; † 27. November 1885 auf Luisenlund) war ein Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg.

Leben 
Friedrich war der zweite Sohn von Herzog Friedrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785–1831) und seiner Frau Prinzessin Luise Karoline (1789–1867), jüngste Tochter des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel.

Nach dem Tod seines kinderlosen Bruders Herzog Karl im Jahr 1878 wurde er zum neuen Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ernannt. Sein jüngerer Bruder wurde 1863 als dänischer König inthronisiert und regierte als König Christian IX.

Ehe und Nachkommen 
Am 16. Juli 1841 heiratete der damalige Prinz Friedrich in Bückeburg die Prinzessin Adelheid Christine zu Schaumburg-Lippe (1821–1899), zweite Tochter des Fürsten Georg Wilhelm und Prinzessin Ida Karoline Luise zu Waldeck-Pyrmont. Die Ehe wurde nach sieben Jahren geschieden, doch 1854 heirateten beide ein zweites Mal. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor:
 Auguste (1844–1932)
 ⚭ 1884 Prinz Wilhelm von Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1831–1890),
 Friedrich Ferdinand (1855–1934)
 ⚭ 1885 Prinzessin Karoline Mathilde von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1860–1932),
 Louise (1858–1936)
 ⚭ 1891 Prinz Georg Viktor von Waldeck-Pyrmont (1831–1893),
 Marie Wilhelmine (1859–1941), unverheiratet; Äbtissin des Adeligen Klosters Itzehoe,
 Albert (1863–1948)
 ⚭ 1906 Prinzessin Ortrud zu Ysenburg und Büdingen (1879–1918),
 ⚭ 1920 Prinzessin Hertha zu Ysenburg und Büdingen (1883–1972).

Auszeichnungen 
 22. Mai 1840: Großkreuz des Dannebrogordens
 Dannebrogmann
 1843: Elefanten-Orden
 Großkreuz des Russischen Ordens der Heiligen Anna
 Großkreuz des Hausordens vom Goldenen Löwen
 Großkreuz des Hausordens Albrechts des Bären

Vorfahren

Literatur 
 Horst Wilhelm: Die Entstehung und Entwicklung der Freimaurerlogen in Schleswig-Holstein. Ludwig, Kiel 2004, ISBN 3-933598-89-3, S. 138.
 John C. G. Röhl: Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888–1900. C. H. Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-48229-8.
 A. Thorsøe: Frederik, hertug af Glücksborg. In: C. F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Gyldendal, København 1887–1905.

Weblinks

Einzelnachweise 

Herzog (Schleswig-Holstein)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (jüngere Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Großkreuzes des Dannebrogordens
Dannebrogmann
Träger des Ordens des norwegischen Löwen
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Großkreuz des Hausordens Albrechts des Bären
Großkreuz des Hausordens vom Goldenen Löwen
Person (Glücksburg (Ostsee))
Deutscher
Geboren 1814
Gestorben 1885
Mann